

Населені пункти та їхні частини
 Сточек — гміна в Венґровському повіті Мазовецького воєводства
 Сточек — село в гміні Нємце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Сточек — село в гміні Чемерники Радинського повіту Люблінського воєводства
 Сточек — село в гміні Спічин Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Сточек — село в гміні Сточек Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Сточек — село в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Сточек — село в гміні Наровка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Сточек — село в гміні Райґруд Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Сточек — село в гміні Ківіти Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сточек — частина міста Книшин у Монецькому повіті Підляського воєводства
 Сточек — частина села Олюнін у гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Сточек — частина села Семень-Наджечни в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Сточек — частина села Пнево в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Сточек — частина села Серославиці в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Сточек — колонія в гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Сточек — колонія в гміні Посвентне Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Сточек — колонія в гміні Книшин Монецького повіту Підляського воєводства

Примітки